

Gave, nom générique donné aux cours d'eau (grands ou petits), situés au Béarn et en Bigorre

Gave, rivière historique de la province de Groningue

Voir aussi 
 Charles Gave (né en 1943), essayiste, financier et entrepreneur français.